Ashtanga Yoga (v. Sanskrit ashta anga „acht Glieder“) steht für zweierlei:
 Raja Yoga, ein philosophisches System mit „acht Gliedern“, dargelegt in den Yoga Sutras des Patanjali
 Ashtanga (Vinyasa) Yoga, einen Stil des Hatha Yoga in der Tradition von T. Krishnamacharya